Сергей Белоконь:
 Белоконь, Сергей Валерьевич (род. 1988) — российский хоккеист.
 Белоконь, Сергей Викторович (род. 1977) — украинский футболист.
 Белоконь, Сергей Ефимович (1903—1972) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Белоконь, Сергей Иванович (род. 1948) — историк, кандидат филологических наук (1978), доктор исторических наук (2000).